Schwahn ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schwahn (1927–2003), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Mark Schwahn (* 1966), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Mathilde Schwahn, Geburtsname von Mathilde Brückner (1868–1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Ottilie Schwahn (1849–1918), deutsche Erzählerin
 Quinibert Schwahn (1896–1984), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Schwaan, Stadt im Landkreis Rostock
 Schwan
 Swahn
 Schwann